Norell ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Norell (* 1957), US-amerikanischer Paläontologe
 Norman Norell (1900–1972), US-amerikanischer Modedesigner und Kostümbildner
 Paul Norell (* 1952), neuseeländischer Filmschauspieler britischer Herkunft

Siehe auch: Norrell